Гре́йсон () — английская фамилия и имя:

 Грэйсон, Кэтрин — американская актриса и певица сопрано.
 Грэйсон, Ларри (1923—1995) — английский комедиант и ведущий телепередач.
 Грейсон, Пол (род. 1971) — английский регбист.
 Грейсон, Саймон (род. 1969) — английский футболист и тренер.
 Грейсон Холл (1922—1985) — американская актриса

Топоним